Amphitryon, een figuur uit de Griekse mythologie.
Amphitruo, een blijspel van de Romeinse dichter Plautus.